Canal Street steht für:

 Canal Street (Manchester), Vereinigtes Königreich 
 Canal Street (Buffalo), Vereinigte Staaten
 Canal Street (Manhattan), New York City, Vereinigte Staaten
 Canal Street (New York City Subway), Bahnstation in Manhattan 
 Canal Street (New Orleans), Vereinigte Staaten